Microteaceae – monotypowa rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu goździkowców. Obejmuje jeden rodzaj Microtea, w obrębie którego wyróżnia się ok. 10 gatunków występujących w Ameryce Środkowej i Południowej. Rodzaj ten tradycyjnie włączany był do rodziny szkarłatkowatych (Phytolaccaceae), a wyodrębniony został jako rodzina dopiero w 2009 roku.

Morfologia 
Jednoroczne rośliny zielne o ulistnieniu skrętoległym. Kwiaty zebrane w groniaste kwiatostany i w ich obrębie skupione po 2-3. Okwiat składa się z jednego okółka liczącego 5, rzadziej 4 listki. Pręcików zakończonych kulistym pylnikiem jest od 5 do 9. Górna, jednokomorowa zalążnia składa się z 2 do 5 owocolistków i zakończona jest rozchylającymi się szyjkami słupka. Owocem jest punktowana lub kolczasta niełupka.

Systematyka 
Rodzaj Microtea uważany był w przeszłości za blisko spokrewniony z rodzajem Lophiocarpus i umieszczany wraz z nim w rodzinie szkarłatkowatych (Phytolaccaceae), ewentualnie wyodrębniany w rodzinę Lophiocarpaceae Doweld & Reveal. Analizy sekwencji DNA chloroplastowego ujawniły, że rośliny te stanowią czwartą kolejną linię rozwojową w obrębie kladu określanego jako caryophyllids (jeden z dwóch obok polygonids w obrębie rzędu goździkowców (Caryophyllales)).

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany  system APG IV z 2016)

 Podział rodziny
Rodzaj: Microtea O. Swartz, Prodr. 4, 53. 20 Jun-29 Jul 1788
 Microtea bahiensis Marchior. & J.C.Siqueira
 Microtea celosioides (Spreng.) Moq. ex Sennikov & Sukhor.
 Microtea debilis Sw.
 Microtea glochidiata Moq.
 Microtea maypurensis (Kunth) G.Don
 Microtea papillosa Marchior. & J.C.Siqueira
 Microtea portoricensis Urb.
 Microtea scabrida Urb.
 Microtea sulcicaulis Chodat
 Microtea tenuifolia Moq.

Przypisy 

Goździkowce